Линия Чунъансон () или Центральная линия — железнодорожная линия Южной Кореи, соединяет Сеул с Кёнджу. Линия идёт с северо-запада на юг страны. На всех станциях линии установлены платформенные раздвижные двери.

История 
В период японского колониального владычества протяжённость линии была меньше, там сейчас. Железная дорога носила название Кэйкосэн. После окончания Второй мировой войны линии вернули старое название.

Линия Чунъансон полностью (от Сеула до Кёнджу) была открыта 1 апреля 1942 года. Второе название — «центральная», линия получила за своё расположение, её маршрут проходит через горы Тхэбэк, которые находятся в восточной и центральной части страны. Раньше по этой линии поезда ходили в Пусан, соединяясь в Кёнджу с линией  Тонхэ Намбу. Из Сеула в Пусан по линии Чунъансон поезд шёл около 12 часов.

После военного переворота в 1961 году линия была реконструирована.

Сейчас на линии работают поезда Мугунхва. В октябре 2010 года время поездки из Сеула в Вонджу сократилось на 1 час 18 минут, от Вонджу до Чечхона на 2 часа 2 минуты, до Йонджу время сократилось примерно на три часа, на 5 часов 22 минуты до Йончхона и на 6 часов 8 минут до Кёнджу.

Развитие

Электрификация 
20 июня 1973 года, участок Сеул—Чечхон, длиной 155,2 км первым в Южной Корее был электрифицирован. 30 декабря 1987 года, электрифицирован ещё один участок, длиной 29 км. Третий участок до города Йонджу, длиной 35 км был электрифицирован 23 декабря 1988 года.

Сеул-Вонджу 

Участок длиной 90 км модернизируется с целью увеличения скорости поездов на линии до 150 км/ч. Работы начались в 2000 году. Первый скоростной участок до ст. Палданн, длиной 5,7 км был открыт 27 декабря 2007 года, следующий, длиной 15,9 км, который продолжается до ст. Гуксву открыли 29 декабря 2008 года и третий участок до ст. Йоннум, длиной 19,7 км открылся 23 декабря 2009 года. Завершить строительство скоростного участка до г. Вонджу планируют в 2012 году. На создание девяносто километрового скоростного участка до Вонджу будет потрачено 2,037 млрд. вон.

1 сентября южнокорейские власти утвердили план, согласно которому время поездки из Сеула сокращалось на 5 % и должно занимать к 2020 году 2 часа. На некоторых участках линии Чунъянсон поезда будут развивать скорость 230 км/ч.

Вонджу-Чечхон 
На этом участке ведётся строительство 25-ти километрового туннеля. Строительство началось в июне 2011 года и по плану должно завершиться в 2018 году. После строительства тоннеля участок станет короче на 5,5 км, а время прохождения участка сократиться на 20 минут. Реконструкция участка обойдётся властям в 1,140 млрд вон.

В рамках программы правительства, на участке, как и на всей линии будут ходить скоростные поезда, развивающие скорость 230-250 км/ч.

Чечхон-Кёнджу 
Линию в основном модернизируют с целью повышения пропускной способности грузовых поездов, так как рядом с линией находится крупный цементный завод.

Сеульский метрополитен 

Часть линии интегрирована с Сеульским метрополитеном. Линия Чунъансон, как линия метрополитена начала функционировать 16 декабря 2005 года. Временное название этой линии Сеульского метро — Ёнсанско-токсосская линия. В декабре 2008 года линия была продлена до станции Куксу. Дважды, в часы маятниковой миграции, на линии работают скорые поезда. Они ходят на запад из Янпхёна в Йонсангу (центральный район Сеула). С 23 декабря 2009 года конечная станция — Йонсан находится в Янпхёне. В 2012 году линия Кёнъинсон соединится с Чунъансон, и тогда поезда обеих линий будут ходить до ст. Мунсан, которая расположена близ северокорейской границы.

Примечания 

Железнодорожный транспорт Республики Корея
Сеульский метрополитен